Петер Андреас Мунк (15 декабря 1810, Христиания — 25 мая 1863, Рим) — норвежский историк, член-корреспондент Петербургской академии наук.

Биография 
Окончил школу в Шиене. Затем учился в университете Осло. С 1837 года читал лекции в том же университете. В 1841 году получил учёное звание профессора.

12 декабря 1857 года был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук по разряду историко-политических наук. С 1861 был архивариусом государственного архива.

Вклад в науку 
Научные изыскания Мунка были посвящены реконструированию древнейшего периода норвежской истории. Составил научный труд , в котором описал историю Норвегии до 1397 года.

Некоторые работы 
 Norges, Sveriges og Danmarks Historie til Skolebrug (1838)
 Norges Historie i kort Udtog for de første Begyndere (1839)
 Nordens gamle Gude- og Helte-Sagn i kortfattet Fremstilling (1840)
 Verdenshistoriens vigtigste Begivenheder (1840)
 De nyeste Tiders Historie (1842)
 Fortegnelse over de mest befarede Landeveie og Reiserouter saavel mellem Stæderne, som Landdistricterne i Norge (1846)
 Det oldnorske Sprogs eller Norrønasprogets Grammatik (with C. R. Unger, 1847)
 Underholdende Tildragelser af Norges Historie (1847)
 Nordmændenes Gudelære i Hedenold (1847)
 Det gotiske Sprogs Formlære (1848)
 Kortfattet Fremstilling af den ældste norske Runeskrift (1848)
 Om Skandinavismen (1849)
 Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i Middelalderen (1849)
 Det norske Folks Historie (1852—1859)
 Om den saakaldte nyere historiske Skole i Norge (1853)
 Nordmændenes ældste Gude- og Helte-Sagn (1854)

Примечания

Ссылки 
 

Историки Норвегии
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Норвежской академии наук
Преподаватели Университета Осло